Ямато 691  () — метеорит, обнаружен в 1969 году в Антарктике.

История 
Ямато 691 (Y-691) — самый крупный из 9 образцов метеорита, идентифицированных японской экспедицией в 1969 году. Учёные определили, что метеорит представляет собой остатки небесного тела возрастом 4,5 миллиарда лет, орбита которого пролегала между Марсом и Юпитером. Он весит 715 г. Это каменный метеорит, классифицируемый как энстатит-хондрит (EH3). Позже он был изучен в Химическом институте Макса Планка, Майнц, Германия.

Примечателен тем, что в нём был обнаружен новый неизвестный минерал «Вассонит» в апреле 2011 года НАСА и соавторами из США, Южной Кореи и Японии. Минерал состоял из двух элементов — серы и титана.